Атрибуція () — процес встановлення відповідальних за хакерську атаку.

Примітки

Література

Див. також 

 Розвинена стала загроза
 Комп'ютерна безпека

Кіберзлочинність